На первой летней Универсиаде в Турине (Италия) было разыграно 15 комплектов наград (8 – у мужчин и 7 – у женщин).
Всего сборная Советского Союза по плаванию завоевала 5 медалей (3 золотых и 2 серебряных), заняв в неофициальном командном зачёте второе место после хозяев Универсиады — итальянцев.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Мужчины 

(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Женщины 

(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Ссылка 
 Результаты турнира по плаванию летней Универсиады 1959 на сайте sports123.com 

Плавание на летней Универсиаде 1959